UEFA Super Cup 2014 var den 39. udgave af UEFA Super Cup. Kampen blev spillet imellem vinderne af UEFA Champions League 2013-14, Real Madrid og vinderne af UEFA Europa League  2013-14, Sevilla på Cardiff City Stadium i Cardiff den 12. august 2014.

Real Madrid vandt kampen 2-0, for at sikre sig deres anden Super Cup titel. Begge mål blev scoret af Cristiano Ronaldo.

Stadion 
Cardiff City Stadium blev udnævnt som vært, den 30. juni 2012. Dette blev første gang at Super Cup spilles i Wales.

Kampen

Detaljer 

UEFA Super Cup